Basarabi ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Basarabi (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Basarabi (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 der Name der Stadt Murfatlar in den Jahren 1980–2007